France o Le France puede hacer referencia a:
 Francia, país cuyo nombre común en francés es France.
 SS France, transatlántico botado en 1911;
 SS France, transatlántico botado en 1961;
 France, crucero de batalla botado en 1912;
 France II, velero botado en 1913;
 Radio France, empresa de radiodifusión estatal de Francia;
 France Télévisions, empresa de televisión de Francia;
 France 24, canal de televisión por suscripción de Francia;
 La France, película de 2007;
 'Le France', cultivar híbrido del género Rosa;
 La France, área no incorporada en il estado de Carolina del Sur, Estados Unidos;
 La France, dirigible francés construido en 1884.